Kroha ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Kroha (1893–1974), tschechischer Architekt und Hochschullehrer
 Lennart Kroha, deutscher Beachvolleyballspieler
 Tyll Kroha (1929–2015), deutscher Numismatiker